Ліщинка - село в Україні, у Кагарлицькому районі на Київщині.
 Ліщинка - річка на Курщині.